Tim Hecker ist der Name folgender Personen:
* Tim Hecker (Musiker) (* 1974), kanadischer Ambient-Musiker
 Tim Hecker (Kanute) (* 1997), deutscher Kanute